Sista varningen kan syfta på:

 Sista varningen (1929) – en amerikansk film från 1929 med originaltiteln The Last Warning
 Sista varningen (1931) – en amerikansk film från 1931 med originaltiteln Guilty Hands 
 Sista varningen (1939) – en amerikansk film från 1939 med originaltiteln Mr. Moto's Last Warning
 Sista varningen (1951) – en amerikansk film från 1951 med originaltiteln Come Fill the Cup
 Sista varningen (1980) – en svensk film från 1980
 Sista varningen – en amerikansk film från 1994 med originaltiteln Cries Unheard: The Donna Yaklich Story